

Patronyme

 Joseph Guillou (1787-1853), compositeur et éducateur musical français ;

 Jean-Marie Guillou (1830-1887), prêtre catholique et compositeur de cantiques français ;
 Alfred Guillou (1844-1926), peintre français ;
 Eugénie Guillou (1861-1933), religieuse, prostituée et proxénète française ;
 Yves Guillou (1880-1963), personnalité politique française ;
  (1903-1958), compositeur français ;
 Pierre Guillou (1903-1985), agriculteur, homme politique et fondateur du journal Paysan Breton ;
 Pierre Guillou (1908-1944), résistant français de la source K ;
 Auguste Guillou (1914-1941), aviateur français, Compagnon de la Libération ;
 Yves Guillou (1915-2004), architecte français ;
 Louis Guillou (1921-1998), personnalité politique française ;
  (1923-2013), historien français ;
 Fernand Guillou (1926-2009), joueur de basket-ball français ;
 Yves Guillou, (1926-2022), également connu sous le nom de Yves Guérin-Sérac, personnage-clé des réseaux internationaux d’extrême droite ;
 Léon Guillou (1929-2009), auteur-compositeur français ;
 Jean Guillou (1930-2019), organiste, pianiste, compositeur et improvisateur français ;
 Jean Guillou (1931-2019), gymnaste artistique français ;
 Bernard Guillou (1933-), réalisateur et scénariste français ;

 Yannick Guillou (1937-), éditeur et collectionneur français ;
 Michel Guillou (1938-), recteur, physicien, militant de la francophonie ;
 Jan Guillou (1944-), auteur suédois ;
 Jean-Marc Guillou (1945-), footballeur français ;
 Marion Guillou (1954-), agronome française ;
 Hervé Guillou (1955-), dirigeant d'entreprise français ;
 Bertrand Guillou (1968-), dessinateur français ;
 Laurence Guillou (1969-), nageuse française ;
 Patrick Guillou (1970-), footballeur français ;
  (1972-), écrivaine et journaliste suédoise ;
 Florian Guillou (1982-), coureur cycliste français ;
 Elie Guillou (1984-), chanteur, poète et écrivain français ;
 , footballeuse française ;
 Katrina Guillou (1993-), footballeuse internationale philippine.

Autres 

 Guillou-Quisquater, protocole d'authentification numérique.

Notes et références 

Patronyme breton